Stava je lahko:

 Stava (pravljica), slovenska ljudska pravljica
 Stava (roman), ljubezenski roman ameriške pisateljice Jennifer Crusie iz leta 2004 (v izvirniku Bet Me)
 »Stava«, 7. epizoda 3. sezone TV-serije Lepo je biti sosed